Ранчо ел Уево има више значења:

 Ранчо ел Уево (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Уево (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику